Gallatin puede referirse a:

Personajes
 Albert Gallatin (1761-1849), etnólogo, lingüista, político, diplomático, y Secretario del Tesoro de Estados Unidos.
 Harry Gallatin, jugador y entrenador de baloncesto estadounidense.

Sitios
 Condado de Gallatin, Montana
 Condado de Gallatin, Illinois
 Condado de Gallatin, Kentucky
 Gallatin, ciudad en el condado de Daviess, Misuri
 Aeropuerto Gallatin Field, en Bozeman (Montana).

Accidentes geográficos
 Río Gallatin
 Cordillera Gallatin
 Bosque Nacional de Gallatin

Otro 
 Gallatin (Extreme Edition), nombre en clave dado a una familia de microprocesadores de la línea Pentium 4.